Il singolare del Sony Ericsson Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Novak Đoković ha battuto in finale Guillermo Cañas 6–3, 6–2, 6–4

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Roger Federer (quarto turno)
 Rafael Nadal (quarti)
 Andy Roddick (quarti)
 Nikolaj Davydenko (terzo turno)
 Fernando González (terzo turno)
 Tommy Robredo (quarti)
 Ivan Ljubičić (semifinali)
 James Blake (secondo turno)
 Tommy Haas (secondo turno)
 Novak Đoković (campione)
 David Nalbandian (terzo turno)
 Andy Murray (semifinali)
 David Ferrer (quarto turno)
 Tomáš Berdych (terzo turno)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 Michail Južnyj (terzo turno)

  Marcos Baghdatis (secondo turno) 
 n/a
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno) 
  Jarkko Nieminen (quarto turno) 
  Dmitrij Tursunov (secondo turno) 
  Dominik Hrbatý (secondo turno) 
 n/a
  Radek Štěpánek (quarto turno) 
  Marat Safin (secondo turno) 
  Jürgen Melzer (secondo turno) 
 n/a
  Fernando Verdasco (secondo turno) 
  Nicolás Almagro (terzo turno) 
  Olivier Rochus (terzo turno) 
  José Acasuso (secondo turno) 
  Gilles Simon (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Sony Ericsson Open 2007
ATP Tour 2007